Vári György (1937) labdarúgó, csatár
 Vári György (1978) irodalomtörténész, újságíró, politikus